Rajon Tarutyne (ukrainisch /; russisch /, rumänisch Raionul Tarutina) war ein Rajon in der Oblast Odessa, in der Südukraine. Das Zentrum des Rajons war die Siedlung städtischen Typs Tarutyne.

Der Rajon entstand 1957 als Teil der Oblast Odessa in der Sowjetunion, seit 1991 ist er Teil der heutigen Ukraine. Bis 2006 gehörte auch das Dorf Selena Dolyna (Зелена Долина) zum Rajon.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zum Anschluss des Rajonsgebietes an den Rajon Bolhrad sowie einem kleinen Teil um Oleksandriwka an den Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj.

Der Rajon grenzte im Norden und Westen an die Republik Moldau, im Nordosten an den Rajon Sarata, im Südosten und Süden an den Rajon Arzys sowie auf einem kleinen Stück im Südwesten an den Rajon Bolhrad.

Bevölkerung 
Die Bevölkerung setzte sich multiethnisch zusammen (Stand 2001):
 
17.000 (37,5 %) Bulgaren
11.100 (24,5 %) Ukrainer 
7.500 (16,5 %) Moldauer
6.300 (13,9 %) Russen
2.700 (6,0 %) Gagausen
200 (0,4 %) Roma 
100 (0,2 %) Weißrussen

Administrative Gliederung

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer

Weblinks

Einzelnachweise 

Tarutyne
Rajon Bilhorod-Dnistrowskyj
Aufgelöst 2020
Rajon Bolhrad